Driftwood Island kan syfta på följande platser:

Australien 

 Driftwood Island (ö i Australien), Northern Territory,

Kanada 

 Driftwood Island, Nunavut, ö, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar